Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1972 je tretje evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 11. in 12. marca 1972 v dvorani Palais des Sports v Grenoblu, Francija. Tekmovali so v 23-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1972
1972 v športu
Športne prireditve v Franciji
Šport v Grenobleu